Петровка-Роменская () — село,
Петровско-Роменский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320485201. Население по переписи 2001 года составляло 2721 человек.

Является административным центром Петровско-Роменского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Балясное и
Венеславовка.

Географическое положение 
Село Петровка-Роменская находится на берегу реки Хорол,
выше по течению примыкает село Сергеевка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Балясное.
По селу протекает пересыхающий ручей.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Венеславовка.

История 
 1625 — дата основания как село Петровка.
 ХІХ век — сел Петровка в составе Сергеевской волости Гадячского уезда Полтавской губернии. 
 1923 — село Петровка становиться центром Петровско-Роменского района.
 1935 — переименовано в село Петровка-Роменская, а Петровско-Роменский район передан в Харьковскую область.
 1957 — Петровско-Роменский район расформирован.

Экономика 
 Петровско Роменский кирпичный завод.
 ООО АПК «Хлебороб».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Больница.
 Клуб «Нафтовик».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные жители и уроженцы 
 Коваленко, Иван Маркович (1925—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Чирвон, Михаил Анисимович (1932—1989) — Герой Социалистического Труда.

Примечания